Ilirio o Iliria puede referirse a:

Mitología 
 Ilirio, personaje mitológico, hijo de Cadmo y Harmonía o de Polifemo y Galatea.

Historia 
 Iliria, antigua región de Europa;
 Los ilirios, pueblo europeo que habitaba dicha región;
 Teuta de Iliria, reina de Iliria entre 231 y 228 a. C.;
 El idioma ilirio, lengua de dicho pueblo;
 Casco ilirio, casco de bronce que cubría enteramente la cabeza y el cuello, tenía la cara abierta en todas sus variedades;
 Guerras Ilirias, guerras que enfrentaron entre los años 229 a. C. - 219 a. C. a Roma y a las tribus de Iliria;
 Ilírico, una provincia del Imperio romano;
 Emperadores ilirios, emperadores que gobernaron el Imperio romano entre 268 y 285;
 Provincias Ilirias, Estado satélite del Primer Imperio Francés desde 1809 hasta 1815;
 Reino de Iliria, una unidad administrativa del Imperio austríaco desde 1816 hasta 1849.

Astronomía 
 (1160) Illyria, un asteroide que toma su nombre de la antigua región europea de Iliria (Illyria en latín).